Vistaalegrense – abitanti di Vista Alegre (Brasile)
Vistaalegrense – abitanti di Vista Alegre do Alto
Vistaalegrense – abitanti di Vista Alegre do Prata